Фёдор Андреевич Апраксин (1703—1754) —  граф, действительный камергер, генерал-лейтенант. Единственный сын брата царицы Марфы Матвеевны, графа Андрея Матвеевича, из древнего рода Апраксиных.

Биография 
Фёдор Андреевич родился 26 июня 1703 года. Начал служить при дворе камер-юнкером. В феврале 1728 года женился на А. М. Шереметьевой. Императрица Анна Ивановна, едущая из Петербурга в Петергоф, вместе с принцессой Анной Леопольдовной и со всем Двором обедала на даче графа Фёдора Андреевича (13 июля 1733) и при этом случае пожаловала его в действительные камергеры. Награждён орденом Святого Александра (12 августа 1741). Пожалован чином генерал-лейтенант (15 июня 1744).

Скончался 2 ноября 1754 года на 52 году жизни и погребён в Александро-Невской Лавре.

Семья 
Жена: графиня Александра Михайловна Шереметьева (1710-1750), родная внучка фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева.

От брака пять сыновей и три дочери.

Сыновья:

 граф Пётр Фёдорович.
 граф Александр Фёдорович.
 граф Николай Фёдорович - служил в Конной гвардии секунд-ротмистром, супруга Софья Ивановна Закревская.
 граф Михаил Фёдорович - женат на Еропкиной, потомства не оставил.
 граф Матвей Фёдорович.

Дочери:

 графиня Наталья Фёдоровна - супруга Михаила Ефимовича Ласунского.
 графиня Екатерина Фёдоровна - супруга обер-егермейстера, князя Петра Алексеевича Голицына. 
 графиня Александра Фёдоровна - супруга генерал-майора Василия Ивановича Разумовского, двоюродного брата фельдмаршалов графов Разумовских.

Литература 
 К.М. Бороздин. Опыт исторического родословия дворян и графов Апраксиных. СПб. Тип. Императорской Российской Академии. 1841 г. 56 стр.

Фёдор